Team Fortress
 transferryna
 tromboplastyna
 term frequency
 trollface